

Cinema 
La cicala – film del 1919 diretto da Guglielmo Zorzi
La cicala (Poprigunya) – film del 1955 diretto da Samson Samsonov
La cicala – film del 1980 diretto da Alberto Lattuada

Altro 

 La cicala – dipinto di Jules Joseph Lefebvre
La Cicala – brano di Claver Gold del 2011

Pagine correlate
Cicala (disambigua)